Барру () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара. Составная часть мезорегиона Юг штата Сеара. Население составляет 	90 320	 человек (на 2010 год). Площадь — 	2 647,211	 км². Плотность населения — 	34,12	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 167 724 003,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1905,79 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,639 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Аурора
 Барру
 Маурити

Микрорегионы штата Сеара